Kunhuta, německy Kunigunde, je ženské jméno, k jehož významným nositelkám patří:
 Kunhuta Braniborská (1247/1252 – 1292) – vévodkyně balkánských zemí a Limburska
 Kunhuta Lokýtkovna (1295? – 1331/1333) – kněžna svídnická, javorská a minsterberská
 Kunhuta Lucemburská (980? – 1033/1039) – též svatá Kunhuta, bavorská vévodkyně a římská císařovna
 Kunhuta Mensdorff-Pouilly (1899 – 1989) – též Kunhuta Sternbergová, česká šlechtična
 Kunhuta Přemyslovna (1265 – 1321) – dcera Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, kněžna a abatyše
 Kunhuta Rakouská (1465 – 1520) – rakouská arcivévodkyně
 Kunhuta Štaufská (1200? – 1248) – též Kunhuta Švábská, manželka Václava I. a česká královna 
 Kunhuta Štýrská (†1161) – hraběnka z Trixenu a Mariboru
 Kunhuta Švábská (východofranská královna) (880? – 10. století) – manželka Konráda I. Mladšího
 Kunhuta Uherská (1245 – 1285) – druhá manželka Přemysla Otakara II. a česká královna
 Kunhuta z Bilsteinu (1080? – 1138/40) – hraběnka z GudensberguDalší
 Kunhuta z Vohburgu (†1184) – štýrská markraběnka a regentka
 Kunhuta ze Šternberka (1425 – 1449) – první manželka Jiřího z Poděbrad
 Tereza Kunhuta Sobieská (1676 – 1730) – polská princezna a bavorská kurfiřtka
Další osoby používaly zdrobnělé jméno Kinga, rozšířené především v Maďarsku a též v Polsku.

Odkazy

Související články 
 Kostel svaté Kunhuty
 Kunhutina modlitba
 Pasionál abatyše Kunhuty

Reference